bł. German Caballero Atienza (1880–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. German Garrigues Hernández (1895–1936) – hiszpański kapucyn, męczennik
 bł. Germán Gozalbo Andreu (1913–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik

Zobacz też:
 Święty German